RPS6KL1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 14-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 549 амінокислот, а молекулярна маса — 60 036.

Кодований геном білок за функціями належить до трансфераз, кіназ, рибонуклеопротеїнів, рибосомних білків, серин/треонінових протеїнкіназ. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 14

Протеїнкінази